Зе́мская у́лица () — одна из первых улиц Мариуполя (Донецкая область), расположена в историческом центре города. Носит историческое наименование (с 28 сентября 1878 года). В 1919 году Мариупольский горсовет утвердил решение о переименовании улицы на улицу имени Розы Люксембург (до декабря 1991 года). На Земской улице расположены: одно из зданий швейной фабрики, чулочная фабрика, общество глухих. Улица начинается на Слободке от берега Таганрогского залива и оканчивается примыканием к Кузнечному переулку, пересекая на своём пути следующие улицы (с юга на север):

Достопримечательности 

 Часть Земской улицы начиная с пересечения с ул. Первой Слободки и заканчивая ул. Итальянская, имеет название Спуск Гампера, назван в честь особого дома — дома Гампера.
 В начале спуска Гампера расположен дом где жил Сергей Фёдорович Гампер из за этого дом имеет название дом Гампера., расположенный по ул. Земская 45.
 На пересечении ул. Земской и ул. Георгиевская, располагается Мариупольская чулочно-текстильная Фабрика (сегодня «Фея»)
 Площадь «Освобождения»
 Деловой центр «Домаха»

Пересечения с улицами 
 переулок Земской
 Гаванная улица
 Рыбная улица
 железнодорожный переезд на линии Мариуполь — Сартана
 Паровозная улица
 улица Линника
 Донецкая улица
 улица Вторая Слободка
 улица Первая Слободка
 Итальянская улица
 Георгиевская улица
 проспект Мира
 Николаевская улица
 Митрополитская улица
 Кузнечный переулок

См. также 
 Улицы Мариуполя

Примечания

Ссылки 
 История Земской улицы.
 Улица Земская // Мариуполь. Былое / С. Буров. — Мариуполь : Сигма-ТВ, 2003. — 468 c.

Улицы Мариуполя